Novatjene kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Novatjene (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Nikopol, 
 Novatjene (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija), Obsjtina Botevgrad, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar